Каменско може бити:

 Каменско (Никшић), насељено мјесто у општини Никшић, Република Црна Гора
 Каменско (Олово), насељено мјесто у општини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Каменско (Врбовско), насељено мјесто у општини Врбовско, Република Хрватска
 Каменско (Карловац), градско насеље у Карловцу, Република Хрватска
 Каменско (Триљ), насељено мјесто у општини Триљ, Република Хрватска
 Каменско (Бугарска), насељено мјесто у општини Сунгурларе, Бугарска област, Република Бугарска